Tzum kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzum, Mexiko, ort, Chiapas, Zinacantán,

Nederländerna 

 Tzum, Nederländerna, ort, Friesland, Gemeente Franekeradeel,